Petrus von Dacia bzw. Petrus de Dacia ist der Name folgender Personen:

 Petrus von Dacia (um 1235–1289), schwedischer Geistlicher, siehe Petrus von Dacien
 Petrus de Dacia (Astronom) (um 1250–um 1310), dänischer Geistlicher, Astronom und Mathematiker
 Petrus de Dacia (Rektor), dänischer Hochschulrektor